Esistono più comuni francesi con questo nome

Mortemer – Oise
Mortemer – Senna Marittima